Сезон 1972/73 бележи една от връхните точки на наказанията за корупция в българския футбол. След първенството органите на държавния контрол при министерството на финансите правят проверки в много футболни клубове. В някои от тях е установено наличието на черни каси, използави предимно за извършване на незаконосъобразни разходи по футболна лидия. Установява се неправилното отклоняване на значителни суми и от редовните каси. Фрапиращи са нарушенията в „Черноморец“ (Бургас), където за периода 1971/72 са отклонени средства в извънсчетоводна каса на обща стойност над 70 000 лева - колосална сума за онова време. От федерацията съобщават, че значителни суми са отклонени и изразходвани в клубовете „Дунав (Русе)“, „Загорец (Нова Загора)“, „Бдин (Видин)“, „Кърпачев (Ловеч)“, „Чавдар (Троян)“, „Лудогорец (Разград)“ и „Лъсков (Ямбол)“. На тази база председателството на Централния съвет на БСФС и бюрото на БФФ решават да извадят от „А“ група „Черноморец“ и „Дунав“, като ги включва през следващия сезон в състава на Южната и Северната „Б“ групи. Така „А“ група се намалява от 18 на 16 отбора. От „Б“ групите са изхвърлени „Лудогорец“, „Кърпачев“, „Бдин“ и „Чавдар“ (Троян). Загорец също е пратен в по-долна група. Прави се последно предупреждение на „Пирин (Благоевград)“, „Лъсков“ и „Локомотив (Дряново)“.

Класиране 

Забележка:
 Дунав (Русе) и Черноморец (Бургас) за извадени от групата поради доказан опит за уреждане на срещите между двата отбора. Резултатите на срещите Славия (София) – ЖСК-Спартак (Варна) и Спартак (Плевен) – Николай Лъсков (Ямбол) са анулирани.

 „ЦСКА“ играе под името ЦСКА „Септемврийско знаме“
 „Левски“ играе под името „Левски-Спартак“
 „Ботев (Пловдив)“ играе под името „Тракия“
 „Миньор (Перник)“ играе под името „Перник“
 „Тунджа (Ямбол)“ играе под името „Лъсков“
 „Шумен“ играе под името „Волов“
 „Спартак (Варна)“ играе под името „ЖСК Спартак“

Любопитни факти 
 За последен път в историята елитната ни дивизия се състои от 18 отбора.
 „Локомотив“ (Пловдив) записва най-доброто си класиране дотогава - второ място.
 Дебют в елита прави „Шумен“, като „Волов“.
 За първи път през този сезон се анулират мачове и резултатите от тях се вадят от крайното класиране.
 За първи път в историята два отбора са изхвърлени от групата за корупция.
 На 3 септември 1972 година Димитър Якимов изиграва роследния си мач, както за „ЦСКА“, така и в елита изобщо в двубоя „ЦСКА“-„Локомотив“ (Пд) 2:0.

Състав на шампиона ЦСКА „Септемврийско знаме“

Северна „Б“ РФГ 

 1. Михайловград – днес град Монтана;
 2. Толбухин – днес град Добрич;

През 1972 г. ДФС „Дунав“ и ДФС „Локомотив“ се обединяват в единно „ТДФС Дунав“. ФК „Локомотив“ продължава да съществува като самостоятелен младежки тим на „Дунав“, но изпада от „Б“ РФГ поради финансови затруднения.

Източници 
 „Футболът в Русе“, Юлиян Костов.

7